Jack McGrath (1919-1955) – pilota automobilistico statunitense
 Jack McGrath (1989) – rugbista a 15 irlandese